Giacobazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Cristoforo Giacobazzi († 1540), Kardinal der katholischen Kirche
 Domenico Giacobazzi (1444–1528), Kardinal der katholischen Kirche
 Domenico Maria Giacobazzi (1691–1770), italienischer Jurist, Diplomat und Politiker
 Jean-Pierre Giacobazzi (* 1941), französischer Maler